

Sigle 
 Fiber Reinforced Concrete – calcestruzzo fibrorinforzato
 Financial Reporting Council

Codici 
 FRC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Franca (Brasile)
 frc – codice ISO 639-3 della lingua francese cajun